Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1997 года () проходил с 22 по 30 марта в городе Каруидзава (Япония) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (3-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Финляндии (на настоящее время единственная медаль мужской юниорской сборной Финляндии на чемпионатах мира). Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Японии.

В женском турнире чемпионами стала (4-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную США.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за 6-7-8-е места.

Тай-брейки 
За 4-е место:

За 6-7-8-е места:

Раунд 1 (выигравший занимает 6-е место):

Раунд 2 (выигравший занимает 7-е место, проигравший 8-е):

Плей-офф 
{{4TeamBracket-with 3rd
| RD1= Полуфиналы
| RD2= Финал
| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1=4
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= | RD1-score2= 5
| RD1-seed3=2
| RD1-team3= | RD1-score3= 5
| RD1-seed4=3
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 3 
| RD2-seed1=4
| RD2-team1=| RD2-score1=5
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=| RD2-score2= 3

| RD3=Матч за 3-е место
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= 
| RD3-score1= '9
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 6
}}

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Команды 

 Групповой этап Турнирная таблица после завершения группового этапа''

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейк за 8-е место

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Японии в 1997 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Март 1997 года
Чемпионаты мира в Японии
Международные спортивные соревнования в Каруидзаве